Hardel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Hardel (1912–1984), deutscher Schriftsteller
 Jacques Hardel (1643–1678), französischer Cembalist, Komponist
 Lilo Hardel (1914–1999), deutsche Schriftstellerin
 William Hardel († nach 1216), Lord Mayor of London